Sonntagsblatt ist Namensbestandteil folgender Zeitungen:

 Bayerisches Sonntagsblatt, Wochenzeitschrift für die katholische Familie
 Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt, Wochenzeitung der EKD
 Evangelischer Kirchenbote – Sonntagsblatt für die Pfalz

 Neues Sonntagsblatt, Schweizer Sonntagszeitung
 Sonntagsblatt (Bayern), evangelische Wochenzeitung für Bayern
 Evangelisches Sonntagsblatt aus Bayern (Rothenburg o.d.T.)
 Sonntagsblatt (Steiermark), katholische Wochenzeitung
 Würzburger katholisches Sonntagsblatt, erstmals erschienen 1850
 Österreichs Katholisches Sonntagsblatt, erschien von 1910 bis 1915
Siehe auch:
 Sonntagspost